

Bedrijven 
 Ruter (motorfietsmerk), een voormalige Spaanse fabrikant van motorfietsen
Ruter (vervoersmaatschappij), de grootste vervoersmaatschappij in de Noorse provincies Oslo en Akershus

Personen 
 Amanda Ruter Dufour (1822 – 1899), Amerikaans dichteres
 Gaston Ruter (1898 – 1979), Frans entomoloog
 Martin Ruter (1785 - 1838), Amerikaans minister, missionaris en leraar 
 Rebecca Ruter Springer (1832 – 1904), Amerikaans auteur

Overig 
 Ruter Hall, historisch gebouw op de campus van Allegheny College in Meadville, Pennsylvania, Verenigde Staten